José de Anchieta (missionaris) (1534-1597), een Spaanse missionaris
 José de Anchieta (filmregisseur) (1948-2019), een Braziliaanse filmregisseur
 José de Anchieta Fontana (1940-1980), een Braziliaanse voetballer
 José de Anchieta Júnior (1965-2018), een Braziliaanse politicus
 José de Anchieta de Mattos Pereira Poggiali (1954), een Braziliaanse biochemicus, apotheker en politicus